Dumitrescu este un nume de familie românesc, destul de frecvent. Printre persoanele notabile cu acest nume de familie se numără:

 Adrian Paul Dumitrescu (1952-2015), deputat român
 Alexandru Dumitrescu (politician), deputat român
 Alexandru Dumitrescu (sportiv) (n. 1988), canoist român
 Aurelian Titu Dumitrescu (n. 1956), poet, eseist, jurnalist român
 Aurora Dumitrescu (1932-2016), profesoară de istorie
 Catrinel Dumitrescu (n. 1956), actriță română
 Constantin Dumitrescu (matematician), matematician român
 Constantin Dumitrescu (sculptor medalist) (n. 1950), sculptor medalist român
 Constantin Dumitrescu (senator) (n. 1958), senator român
 Constantin Dumitrescu (sportiv) (n. 1931), pugilist român
 Constantin „Turcu” Dumitrescu (1868-1935), general român
 Corina Dumitrescu, politiciană română
 Cornel Dumitrescu (1903-1990), regizor și operator de film român
 Cornel Dumitrescu (industriaș) (d. 1976), industriaș român
 Cristian Sorin Dumitrescu (n. 1955), politician român
 Dan Paul Dumitrescu (n. 1966), cântăreț de operă român
 Daniel Dumitrescu (n. 1968), pugilist român
 Diana Dumitrescu (n. 1983), actriță română și model
 Doina Dumitrescu-Ionescu (n. 1949), medic chirurg român
 Dora Ortelecan-Dumitrescu (n. 1969), mânuitor de păpuși și actriță română
 Dumitru Dumitrescu (1904-1984), academician român, inginer
 Emil Dumitrescu (1935-2019), amiral român
 Florea Dumitrescu (1927-2018), economist român, ministru de finanțe
 Florica Dumitrescu (n. 1950), deputat român
 Florin Dumitrescu (n. 1966), textier român
 Florinel Dumitrescu (n. 1967), senator român
 Geo Dumitrescu (1920-2004), poet, traducător și scriitor român
 George Dumitrescu (1901-1972), poet român
 George Dorul Dumitrescu (1901-1985), prozator român
 Gheorghe Dumitrescu (1914-1996), compozitor român
 Gheorghe Dumitrescu-Bumbești (1861-1939), economist și senator român
 Gheorghe Viorel Dumitrescu (n. 1929), senator român
 Iancu Dumitrescu (n. 1944), compozitor avant-garde român
 Ilie Dumitrescu (n. 1969), fotbalist român
 Ilinca Dumitrescu (1952), pianistă română
 Ioan Dumitrescu (n. 1947), deputat român
 Ioan Silaghi Dumitrescu (1950-2009), chimist român
 Ion Dumitrescu (compozitor) (1913-1996), compozitor român
 Ion Dumitrescu (politician) (n. 1942), deputat român
 Ion Dumitrescu (sportiv) (1925-1999), trăgător de tir român
 Ion Mihai Dumitrescu (n. 1955), senator român
 Ionel Dumitrescu, general român de informații
 Iulian Dumitrescu (n. 1972), politician român
 Liana Dumitrescu (1973-2011), politiciană română
 Ligia Dumitrescu (1936-2020), actriță română
 Lucia Dumitrescu (n. 1990), cântăreață română
 Margareta Dumitrescu (1903-1986), zoologă română
 Marilena Dumitrescu (n. 1964), deputat român
 Marin Dumitrescu (1919-2021), pilot de curse român
 Mircea Dumitrescu (1926-2005), critic de film și eseist român
 Mircea Dumitrescu (aviator) (secolul al XX-lea - secolul al XX-lea), pilot român de aviație
 Mircia Dumitrescu (n. 1941), grafician, pictor și sculptor român
 Nelu Dumitrescu (n. 1954), baterist român al formației Iris
 Nichita Dumitrescu (n. 1916), deputat român
 Nicolae Dumitrescu (1921-1999), fotbalist și antrenor român
 Petre Dumitrescu (1882-1950), general român
 Polichron Dumitrescu (1893-1977), general român
 Pompiliu Dumitrescu (1941-1998), grafician român
 Procopie Ioan Dumitrescu (n. 1845), jurist și politician român
 Puiu Dumitrescu, secretar regal 
 Raluca Giorgiana Dumitrescu (n. 1978), deputat român
 Rareș Dumitrescu (n. 1983), scrimer român
 Răzvan Dumitrescu (n. 1965), jurnalist român
 Roxana Daniela Dumitrescu (n. 1967), scrimeră română
 Ruxandra Dumitrescu (n. 1977), voleibalistăă 
 Sava Dumitrescu (1927-2019), farmacolog român și profesor
 Silvia Dumitrescu (n. 1959), interpretă de muzică pop din România
 Silvia Dumitrescu-Timică (1902-1999), actriță română
 Sorin Dumitrescu (n. 1946), pictor și grafician român
 Sorin Dumitrescu (hidrolog) (1928-2020), hidrolog român
 Ștefan Dumitrescu (n. 1950), scriitor român
 Ștefan Dumitrescu (aviator) (secolul al XX-lea - secolul al XX-lea), pilot român de aviație
 Ticu Dumitrescu (1928-2008), politician român
 Tudor Dumitrescu (1957-1977), pianist și compozitor român
 Vasile Dumitrescu, bober român
 Victor Dumitrescu (1924-1997), fotbalist român
 Victorița Dumitrescu (1935-2009), handbalistă română
 Vladimir Dumitrescu (1902-1991), arheolog român
 Zamfir Dumitrescu (1946-2021), pictor și politician român
 Zina Dumitrescu (1936-2019), creatoare de modă din România
 Zoe Dumitrescu Bușulenga (1920-2006), critic literar și filosof român

Vezi și 
 Demetrescu
 Dimitrescu
 Dumitru
 Dumitreni (dezambiguizare)

Nume de familie românești